Wetluschski (russisch ) ist der Name folgender Siedlungen städtischen Typs in Russland:
 Wetluschski (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Wetluschski (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod